Gaerte ist der Name folgender Personen:

 Dirk Gaerte (* 1947), deutscher Politiker (CDU) und hauptamtlicher Landrat des Landkreises Sigmaringen
 Felix Gaerte (1918–2013), deutscher Diplomat
 Wilhelm Gaerte (1890–1958), deutscher Archäologe und Museumsdirektor

Siehe auch:
 Gerte
 Gerthe